Microtus kikuchii is een zoogdier uit de familie van de Cricetidae. De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Kuroda in 1920.

Voorkomen 
De soort komt voor in Taiwan.

Cricetidae
Endemisch dier uit Taiwan
IUCN-status niet bedreigd